Ducastel est un patronyme porté notamment par :

 Hippolyte-Polydore Ducastel (1863-1930), sénateur socialiste belge ;
 Jean-Baptiste Louis Ducastel (1739-1799), homme politique français ;
 Jean-François Marquis-Ducastel (1739-1829), prêtre, député du Maine ;
 Laurent Ducastel (1965-), journaliste, auteur et réalisateur français ;
 Olivier Ducastel (1962-), réalisateur, scénariste et monteur français.